Таблица градоначальников Екатеринослава, Днепропетровска и Днепра:

Ссылки 
 Кто возглавлял город, 1786—2010

Главы Днепра
Днепропетровск